Název Janovský potok má více vodních toků:

 Janovský potok (přítok Konopišťského potoka) – pravostranný přítok Konopišťského potoka v okrese Benešov
 Janovský potok (přítok Loupnice) – pravostranný přítok Loupnice v okrese Most
 Janovský potok (přítok Mastníku) – levostranný přítok Mastníku v okrese Příbram
 Janovský potok (přítok Metuje) – levostranný přítok Metuje v okresech Rychnov nad Kněžnou a Náchod
 Janovský potok (přítok Stropnice) – levostranný přítok Stropnice v okrese České Budějovice
 Janovský potok (přítok Suché Kamenice) – pravostranný přítok Suché Kamenice v okrese Děčín